Ёсиро Мураки (; 15 августа 1924, Токио — 26 октября 2009, Сэтагая, Токио) — японский художник-постановщик, , .

Биография 
Начал свою карьеру с работы в качестве помощника художественного руководителя в конце 1940-х годов. Принимал участие в создании более 70 фильмов. Часто сотрудничал с режиссёрами Тадаси Имаи, Коном Итикава, Ричардом Флейшером, Киндзи Фукасаку и др.
 
Наиболее плодотворно сотрудничал с Акирой Куросавой, участвовал почти во всех фильмах режиссёра, начиная с ленты «Я живу в страхе» (1955), за исключением «Дерсу Узала» (1975).

Свою первую награду как лучший художник-постановщик получил в 1958 году.

Награды 
 В 1958 году за фильм Куросавы «На дне» награждён премией «Майнити».
 В 1958 году за фильм Куросавы «Трон в крови» награждён премией «Майнити».
 В 1962 году за фильм Куросавы «Телохранитель» был номинирован на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов для чёрно-белых фильмов.
 В 1971 году за фильм «Тора! Тора! Тора!» был номинирован на премию «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.
 В 1981 году за фильм Куросавы «Тень воина» был номинирован на премию «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.
 В 1986 году за фильм Куросавы «Ран» награждён премией Японской Киноакадемии.
 В 1987 году за фильм Куросавы «Ран» номинирован на премию Британской академией кино и телевизионных искусств за лучшую работу художника-постановщика.
 В 1991 году за фильм Куросавы «Сны» удостоен премии Японской Киноакадемии.
 В 1994 году за фильм Куросавы «Ещё нет» получил премию Японской Киноакадемии.
 В 2010 году посмертно награждён специальной премией Японской Киноакадемии.

Примечания

Ссылки 
 
 Ёсиро Мураки

Художники-постановщики по алфавиту

Сценографы Японии
Художники по костюмам XX века
Художники-постановщики XX века
Художники-постановщики Японии
Художники по костюмам — лауреаты премий